Piazzi ist Name von:

Personen:
 Charles Piazzi Smyth (1819–1900), englischer Astronom
 Fladimir Rufino Piazzi Júnior (* 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Giuseppe Piazzi (1746–1826), italienischer Astronom
 Giuseppe Piazzi (Rennfahrer), italienischer Automobilrennfahrer
 Giuseppe Piazzi (Bischof) (1907–1963), Bischof von Crema und Bergamo
 Tina Piazzi (* 1963), Schweizer Sozialarbeiterin, Hochschullehrerin, Autorin, Blogaktivistin, siehe Rebell.tv

astronomischen Objekten:
 Piazzi (Mondkrater), benannt nach Giuseppe Piazzi
 Piazzi Smyth (Mondkrater), benannt nach Charles Piazzi Smyth